De Rally van de Verenigde Staten 1973, formeel 25th Press-on-Regardless Rally, was de 25e editie van de rally van de Verenigde Staten (Press-on-Regardless) en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1973. Het was de elfde rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd werd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Detroit en de finish in Alma.

Programma

Resultaten 

Noot: In tegenstelling tot de genummerde groepen volgens de FIA, werden auto's hier ingedeeld in alfabetische groepen. Deze staan los van FIA's latere alfabetische groepsindeling.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in de stand weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Vs
Rally van de Verenigde Staten